Klingen ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Klingen (Beilstein), Ortsteil der Stadt Beilstein, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Klingen (Aichach), Ortsteil der Stadt Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Klingen (Bieberehren), Ortsteil der Gemeinde Bieberehren, Landkreis Würzburg, Bayern
 Klingen (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Klingen (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten, Bayern
 Klingen (Sachsenhausen), Dorfwüstung im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Nieder-Klingen, Ortsteil der Gemeinde Otzberg, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Ober-Klingen, Ortsteil der Gemeinde Otzberg, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Klingen (Heuchelheim-Klingen), Ortsteil der Gemeinde Heuchelheim-Klingen, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Clouange, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich (Name während der NS-Besatzung 1940–44) 

Klingen (bzw. Clingen) ist der Familienname folgender Personen:
 ein Thurgauer Adelshaus, Klingnau, Alten- und Hohenklingen, siehe Klingen (Adelsgeschlecht)
 Christian Klingen (* 1965), deutscher Politiker (AfD), MdL
 Hans-Jakob Klingen (* 1957), deutscher Fußballtorhüter
 Helmut Klingen (1927–2017), deutscher Mathematiker
 Karin Klingen (* 1966), deutsche Verwaltungsjuristin, Rechnungshofpräsidentin Berlin
 Richard Klingen (1873–1924), deutscher Landschafts-, Genre- und Porträtmaler der Düsseldorfer Schule 
 Walther von Klingen, Minnesänger des 13. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Kling
 Klinge (Begriffsklärung)
 Clingen